Litoria glandulosa est un synonyme attribué à trois espèces d'amphibiens :

 Hyla affinis Spix, 1824 est synonyme de Scinax x-signatus (Spix, 1824)
 Hyla affinis Baird, 1854 nec Spix, 1824 est synonyme de Hyla arenicolor Cope, 1866
 Hyla affinis (Gray, 1842) nec Spix, 1824 est synonyme de Litoria tornieri (Nieden, 1923)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Hylinae
Pelobiinae